Yingbin bezeichnet:

 Yingbin (Shenmu) (迎宾街道), Straßenviertel der Stadt Shenmu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yingbin (Yungang) (迎宾街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yungang in der chinesischen Provinz Shanxi